Slovo limbus pochází z latinského limbus = hranice, okraj, lem a může znamenat:
 limbus (anatomie) – okraj, lem 
 limbus (geodézie) – dělený vodorovný kruh úhloměrných přístrojů (astroláb, teodolit)
 limbus (náboženství) – předpeklí

Externí odkazy